

Geografia 
 Spagna
 Magaña – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Álvaro Magaña – politico, avvocato ed economista salvadoregno
 Ángel Magaña – attore argentino
 Francisco Guillermo Ochoa Magaña – calciatore messicano, portiere
 José de Jesús Mendoza Magaña – ex calciatore messicano, centrocampista
 Mariana Magaña – attrice messicana
 Raúl Magaña – allenatore di calcio e calciatore salvadoregno, portiere